Megiddo: colle israeliano dove sorgeva un antico insediamento e, secondo la Bibbia, futura sede dell'Armageddon e da cui hanno preso il nome:
Megiddo: kibbutz odierno israeliano
Aeroporto di Megiddo: aeroporto del kibbutz di Megiddo
Battaglia di Megiddo: nome di quattro battaglie (tre realmente svoltesi ed una mitica)

La città ha inoltre dato il nome a:

Megiddo: album della cantante statunitense Lauren Hoffman
Megiddo: album della band norvegese Satyricon
MEGIDDO: album della band giapponese RENTRER EN SOI